

Sigle 
 Penske Media Corporation – azienda statunitense 
 Persian Music Channel – emittente musicale satellitare
 Portable Media Center – dispositivo portatile per video, audio e immagini
 Porzione Massiccia Crew – Crew hip hop italiana
 Presidio Medico Chirurgico
 Private Military Company – compagnia militare privata, gruppo mercenario
 Propensione marginale al consumo – misura della variazione del consumo in funzione della variazione del reddito

Codici 
 PMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Tepual di Puerto Montt (Cile)
 pmc – codice ISO 639-3 della lingua palumata